Sezon (1971/1972) był 69. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Újpesti Dózsa SC. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Bene, który w barwach Újpesti Dózsa SC strzelił 29 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej